Hưng Hòa (Bình Dương)
 Hưng Hòa (Nghệ An)

Zie ook drie administratieve eenheden in Ho Chi Minhstad:
 Bình Hưng Hòa
 Bình Hưng Hòa A
 Bình Hưng Hòa B